Дьюа́р () — прізвище шотландського походження.

 Клан Дьюар (, , клан Д'юар, клан Дейрех, клан Дерай, клан Дерад) — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.

Носії прізвища 
 Джеймс Дьюар (; 1842—1923) — шотландський фізик і хімік.
 Дональд Дьюар (; 1937—2000) — британський політичний діяч.
 Маріон Дьюар (; 1928—2008) — мер м. Оттава (1978—1985) та лідер Нової демократичної партії Канади (1985—1987).
 Томас Дьюар (; 1864—1930) — англійський підприємець, виробник віскі.

Інше 
 9420 Дьюар (9420 Dewar) — астероїд головного поясу, відкритий 14 грудня 1995 року.
 Посудина Дьюара (часто називають просто «дьюар») — посудина з високою теплоізоляцією для тривалого зберігання речовин за високих або низьких температур.

Шотландські прізвища